Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Patrick Proisy 6–3, 4–6, 6–2, 7–5.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1975